Brian Dietzen (né en 1977), un acteur américain ;
 Reimund Dietzen (né en 1959), un coureur cycliste allemand ;